Сњежне могу бити:

 Сњежне (Ждјар на Сазави), варошица у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Сњежне (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република